

Села:
 Токарівка — Вінницька область, Жмеринський район
 Токарівка — Київська область, Білоцерківський район
 Токарівка — Миколаївська область, Первомайський район
 Токарівка — Харківська область, Куп'янський район
 Токарівка — Харківська область, Харківський район, Дергачівська міська громада
 Токарівка — Херсонська область, Херсонський район

Селище міського типу:
 Токарівка — Миколаївська область, Вознесенський район

Див. також 
 Токарівка Друга